Антиголоморфные функции (также называемые антианалитическими) — семейство функций, тесно связанных с голоморфными функциями.

Определение 
Функция , определённая на открытом подмножестве  комплексной плоскости, называется антиголоморфной, если её производная  по  существует во всех точках этого множества. Это равносильно условию
 

которым можно придать вид, аналогичный условиям Коши — Римана:
 
 

где
 

Функция, зависящая одновременно от  и , не является ни голоморфной, ни антиголоморфной.

Свойства 
  голоморфна в  тогда и только тогда, когда  антиголоморфна в .
 функция антиголоморфна тогда и только тогда, когда её можно разложить по степеням  в окрестности каждой точки её области определения.
  голоморфна в  тогда и только тогда, когда  антиголоморфна в .
 если функция одновременно голоморфна и антиголоморфна, то она постоянна на любой связной компоненте её области определения.

Литература 
 Шабат Б. В. Введение в комплексный анализ. — : Наука. — 1969, 577 стр.

Комплексный анализ
Типы функций